Jubiläumsweg steht für:

 einen hochalpinen Wanderweg in den Alpen, siehe Jubiläumsweg (Allgäuer Alpen)
 einen Wanderweg in der Bodenseeregion, siehe Jubiläumsweg Bodenseekreis
 einen Wanderweg vom Koppenplan zur Schneekoppe im Riesengebirge, der 1905 zur Erinnerung an das 25-jährige Bestehen des Riesengebirgsvereins errichtet wurde, siehe Jubiläumsweg (Schneekoppe)

Siehe auch:
 Jubiläumsgrat